Nalbach steht für:

 Nalbach, Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland

Nalbach ist der Familienname folgender Personen:
 Gernot Nalbach (* 1942), österreichischer Architekt
 Johanne Nalbach (* 1943), österreichische Architektin
 Lothar Friedrich von Nalbach (1691–1748), Weihbischof in Trier und Diplomat am französischen Königshof
 Nikolaus Nalbach (1767–1847), katholischer Geistlicher